Långflotjärn kan syfta på:
Långflotjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Långflotjärnen (Stuguns socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn